Morro do Cruzeiro
 Morro do Cruzeiro (Corumbá)
 Morro do Cruzeiro (Barra Mansa)
 Morro do Cruzeiro (Palmácia)
 Morro do Cruzeiro (Santana de Parnaíba)
 Universidade Federal de Ouro Preto - uma universidade brasileira que possui um campus chamado Morro do Cruzeiro

Desambiguações de topônimos